Сборная Гваделупы по футболу () — представляет заморский регион Франции Гваделупу на международных соревнованиях. Гваделупа не входит в ФИФА, однако, по положению федерации футбола Франции имеет право выступать на региональных соревнованиях, а потому является членом КОНКАКАФ. Контролируется Гваделупской лигой футбола — отделением федерации футбола Франции.

По специальному правилу КОНКАКАФ, французские игроки с гваделупскими корнями могут играть за сборную Гваделупы только если они в течение пяти последних лет не выступали за сборную Франции. Футболисты, сыгравшие за сборную Гваделупы, не имеют в дальнейшем препятствий для игры за сборную Франции.

В 2007 году впервые участвовала в Золотом кубке КОНКАКАФ, вышла из группы, победила Коста-Рику в четвертьфинале и лишь в полуфинале была остановлена Мексикой с минимальным счётом 1:0. Два года спустя достигла четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ 2009. В Карибском кубке заняла 4-е (2007), 3-е (2008) и 2-е (2010) места.

Участие в Золотом кубке КОНКАКАФ 
 1991—1996 — не прошла квалификацию
 1998 — не принимала участия
 2000—2005 — не прошла квалификацию
 2007 — 1/2 финала
 2009 — 1/4 финала
 2011 — групповой этап
 2013 — не прошла квалификацию
 2015 — не прошла квалификацию

Примечания 

Гваделупа
Футбол в Гваделупе